Noisette steht für:

 die Frucht des Haselnussstrauchs in der französischen Sprache, siehe Gemeine Hasel #Nüsse
Nougat
 die Kurzform von Noisetteschokolade
 Louis Claude Noisette (1772–1849), französischer Rosenzüchter
 Noisette-Rose, eine Sortengruppe von Kletterrosen

Siehe auch:
 Noisettes, britische Rockband
 Beurre noisette, siehe Nussbutter
 Pommes noisettes, siehe Nusskartoffeln